Шифровка имеет следующие значения:
 Название документа (на илл.) с секретной информацией, и действие по значению глагола "шифровать", то есть писать шифрами.
 Изображение, вышитое или нарисованное (изделие из металла) на знаках различия (погонах, эполетах и так далее), отображающее войсковой номер или монограмму почётного командира (шефа) формирования, сейчас имеются на знаках различия у отдельных формирований в государстве, например в президентском полку.

Примечания

См. также 
 Шифр